Anima har flere betydninger:

 Anima og animus – begreb indenfor psykologien
 Anima (forening) – en dansk forening for dyrs rettigheder
 Anima (band) – dansk band (fusionsrock)
 Anima (tyrkisk band) – et alternativt rock band fra Tyrkiet
 Anima (album) - et album fra 1979 udgivet af Kenneth Knudsen